Clifton, Hawke's Bay  abrite un terrain de camping situé sur la côte est de l'île du Nord à  du centre-ville de  Napier,   de la pointe du cap Kidnappers, de Hawke's Bay, en Nouvelle-Zélande.

Point de départ de la réserve
Clifton est le point de départ d'une marche qui mène à la réserve du  fou de Bassan du Cap Kidnappers. L'importante réserve a été reconnue  par BirdLife International, une organisation non gouvernementale (ONG), d'envergure internationale, à vocation de protection de la Nature et des oiseaux, pour être un grand site sites de nidification, avec  plus de  de fous de Bassan

Érosion et inondations
Clifton, Hawke's Bay  est situé sur front de mer très sujet à l'érosion. Le littoral de Clifton est constamment  confronté à de graves problèmes d'érosion causés par de fortes marées houleuses.  Le recul à long terme de la côte à Clifton Beach est en moyenne de  par an, supérieur aux taux d'érosion côtière à Te Awanga et Haumoana, situées à une dizaine de kilomètres à l'est de Hastings et à quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Napier .

Notes et références

Liens externes
 Tourisme dans Hawke's Bay

Northland
Cap en Nouvelle-Zélande
Hawke's Bay